Sonnewend ist der Name von:

 Stefan Czesław Sonnewend (1885–1939), polnischer Maler
 Piotr Sonnewend  (* 1953), polnischer Zeichner, Grafiker und Bühnenbildner